Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS La Vallette:

 USS La Vallette (DD-315), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1930
 USS La Vallette (DD-448), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1946

La Vallette